Boufford se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David E. Boufford
 David Edward Boufford